Первая лига 1961 () — 23-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Динамо Тирана» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it
 Статистика на eu-football.info

1961
Албания
1961 год в Албании